Guentzel ist der Familienname folgender Personen:
 Gabe Guentzel (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jake Guentzel (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Güntzel